De Copa Master de CONMEBOL (Portugees: Copa Master da Conmebol) was een eenmalige voetbalcompetitie die georganiseerd werd door de CONMEBOL en waaraan de vier winnaars van de Copa CONMEBOL, die in 1992 van start gegaan was, deelnamen. Alle wedstrijden werden gespeeld in het Verdão in de stad Cuiabá, van 8 tot 12 februari. São Paulo werd de winnaar.

Deelnemers

Overzicht

Details finale

Kampioen

Externe link
 Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF)

Toernooi van de CONMEBOL